Rekreacijska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Rekreacijsku funkciju ima ona šuma koju pučanstvo često posjećuje bilo da su to šetači ili izletnici, turisti ili športaši. Što je šuma bliže gradu, odnosno većem naselju, to je njezina uporabna rekreacijska vrijednost veća. Rekreacijska funkcija se obično poklapa s turističkom. Ova funkcija je veća što je šuma pristupačnija.

Izvori 
 Matić, Slavko; Prpić, Branimir: PROGRAM NJEGE, OBNOVE I ODRŽAVANJA, TE EKOLOŠKE I SOCIJALNE FUNKCIJE PARK-ŠUMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Izvorni znanstveni članak. Šumarski list br. 5-6, CXXI ( 1997). str. 239. Sadržaj prenesen sa stranica Šumarskog lista uz dopuštenje.

Šumarstvo